Bouwwerk
 Hotel Otlet, art-nouveaugebouw in de Belgische stad Brussel

Personen met de achternaam Otlet
 Édouard Otlet, Belgisch politicus en ondernemer
 Jacques Otlet, Belgisch politicus
 Maurice Otlet, Belgisch ondernemer
 Paul Otlet, Belgisch bibliothecaris, ondernemer, pacifist en theosoof